Samuel Burdett ist der Name folgender Personen:

* Samuel Barton Burdett (1843–1892), kanadischer Politiker
 Samuel Swinfin Burdett (1836–1914), US-amerikanischer Politiker